Emilio Correa ist der Name folgender Personen:

* Emilio Correa Bayeux (auch bekannt als Emilio Correa Jr.; * 1985), kubanischer Boxer 
 Emilio Correa Vaillant (* 1952), kubanischer Boxer